Le mot won peut désigner :
 Le bouddhisme Won, une nouvelle secte coréenne.
 le  est le nom de plusieurs devises utilisées en Corée.
 le passé simple ou le participe passé won du verbe anglais to win (gagner en français).

 Marie Won Kwi-im (v. 1818 - 1839), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte.

WON est un sigle, qui signifie :
 World Opponent Network, un service de jeu en ligne.